USS Gridley — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера, учасника громадянської та іспансько-американської воєн Чарльза Грідлі ().

 USS Gridley (DD-92) — ескадрений міноносець типу «Вікс». На службі протягом 1919-1922 років. У 1937 році виключений зі складу флоту, у 1939 році зданий на злам.
 USS Gridley (DD-380) — ескадрений міноносець однойменного типу. На службі протягом 1937-1946 років. Зданий на злам у 1947 році.
 USS Gridley (DLG-21) — ескадрений міноносець з керованим ракетним озброєнням типу «Легі». На службі протягом 1963-1994 років. У 2005 році зданий на злам.
 USS Gridley (DDG-101) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2007 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни